Wisch kan henvise til:
 Visk – dansk navn for Wisch, en landsby og kommune i Kreis Nordfrisland i delstaten Slesvig-Holsten i Tyskland.
 Wisch (Holsten) – en by og kommune i Kreis Plön i delstaten Slesvig-Holsten i Tyskland.